HBO peut faire référence à :
 Home Box Office, une chaine de télévision américaine ;
 HBO Canada, une chaîne de télévision payante canadienne ;
 Humboldt, dans le comté de Richardson, dans le Nebraska, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports